De Serie A 1985/86 was het 83ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 55ste seizoen van de Serie A. Juventus.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||Juventus FC||30||18||9||3||43||17||+26||45|-style="background:#D0F0C0;"
|2 || AS Roma
||30||19||3||8||51||27||+24||41|- style="background:#CCF2FF;"
|3 || SSC Napoli
||30||14||11||5||35||21||+14||39|- style="background:#CCF2FF;"
|4 || AC Fiorentina
||30||10||13||7||29||23||+6||33|- style="background:#CCF2FF;"
|5 || Torino
||30||11||11||8||31||26||+5||33|- style="background:#CCF2FF;"
|6 || Internazionale
||30||12||8||10||36||33||+3||32|- style="background:#FFFFFF;"
|7 || AC Milan ||30||10||11||9||26||24||+2||31|- style="background:#FFFFFF;"
|8 || Atalanta Bergamo
||30||7||15||8||27||26||+1||29|- style="background:#FFFFFF;"
|9 || Como
||30||7||15||8||32||32||0||29|- style="background:#FFFFFF;"
|10 || Hellas Verona
||30||9||10||11||31||40||–9||28|- style="background:#FFFFFF;"
|11 || Sampdoria Genua
||30||8||11||11||27||25||+2||27|- style="background:#FFFFFF;"
|12 || US Avellino
||30||9||9||12||28||38||–10||27|- style="background:#FFFFFF;"
|13 || Udinese
||30||6||13||11||31||37||–6||25|-style="background: #FFCCCC"
|14 || Pisa||30||5||13||12||27||40||–13||23|-style="background: #FFCCCC"
|15 || AS Bari||30||5||12||13||18||31||–13||22|-style="background: #FFCCCC"
|16 || US Lecce||30||5||6||19||23||55||–32||16'|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1985/86 uit in de Serie A.

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1985/86 onder leiding van trainer-coach Giovanni Trapattoni voor de 22ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Coppa Italia 1985/86

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1985/86